Begnagrad — дебютный альбом одноимённой группы, выпущенный в 1982 году.

Позже альбом был переиздан в 1992 году французским лейблом Ayaa Disques и в 2003 году израильским лейблом Mio Records.

Список треков 
 Pjan Ska
 Romanticna
 Bo ze (Ce bo)
 Cosa Nostra (Waltz)
 Narodna/Kmetska
 Coc’n Rolla (Ljubljana ponoci)
 Zvizgovska Urska
 Jo Di Di Jo (бонусный трек в переизданиях от Ayaa и Mio Records)
 Thelastnewone (бонусный трек в переизданиях от Ayaa и Mio Records
 Whistling Ursulla (запись концерта 1983 года) (бонусный трек в переиздании от Mio Records)
 Thelastnewone (запись концерта 1983 года) (бонусный трек в переиздании от Mio Records)

Оценки 

Альбом получил положительные отзывы от критиков. Франсуа Кутюр из AllMusic отметил, что «исключительно оригинальная смесь восточноевропейского фолка и сложных элементов прогрессивного рока, возможно, не всем пришлась по вкусу, но уровень энергии и необузданные чувства, переданные их первым полноценным альбомом, делают музыку более непосредственной, чем можно было бы ожидать».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Альбом на Amazon.com

Альбомы Югославии